Гаджега — русинская фамилия. Известные носители:

 Гаджега, Василий Николаевич (1863/1864—1938) — русинский религиозный и культурно-образовательный деятель.
 Гаджега, Юлий Петрович (1879—1947) — русинский религиозный и культурно-образовательный деятель.